Янс — фамилия.

Представители:
 Янс, Уэнди (род. 1983) — бельгийская бильярдистка.
 Янс-Игначик, Клаудиа (род. 1984) — польская теннисистка.